Torrent de la Solana (Guixers), afluent de l'Aigua de Valls, a la Vall de Lord.
 Torrent de la Solana (Mont-ros), torrent del terme de la Torre de Cabdella, dins de l'antic terme de Mont-ros.